La maille (du bas latin medalia, moitié d'un denier) en question était au Moyen Âge le nom d’une monnaie de billon, la plus petite du système divisionnaire de l'époque, pesant 0,5 gramme et qui valait un demi-denier tournois ou un demi-denier parisis

La forme d’origine de cette expression était « avoir maille à départir ». Le verbe « partir » doit se comprendre dans son sens ancien de « faire des parts », « couper ». Or on comprend qu'il est impossible de partager une maille, ce qui amenait donc un conflit entre deux personnes (quoique des demi-mailles aient aussi existé…).

</blockquote>

Une autre expression « être sans sou ni maille » ou « vieillir sans sou ni maille » fait elle aussi référence à cette ancienne monnaie (être sans aucun argent), ou encore le mot « cache-maille », synonyme de tirelire, formes devenues cependant d'un usage moins courant.

On notera que dans l’argot récent marseillais, l’expression « avoir de la maille » (« avoir de l’argent »), fait resurgir d'une façon surprenante, et peut-être fortuite, le sens ancien du mot « maille ».

Notes et références

Expression française populaire